Хольцендорф () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Хольцендорф, Джордж (1880—1944) — саксонский художник-специалист по пейзажам, статуэткам и путто, эмигрировавший в Англию из-за франко-прусской войны.
 Хольцендорф, Хеннинг фон (1853-1919) — немецкий военный деятель, адмирал.
 Хольцендорф, Франц фон (1829—1889) — германский юрист, криминалист и публицист; профессор права Берлинского и Мюнхенского университетов.

См. также 
 Гольцендорф